A Midnight Adventure – cortometraggio del 1909 diretto da David Wark Griffith
 A Midnight Adventure – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
 A Midnight Adventure – cortometraggio del 1913 diretto da Frank Wilson